Брюссельская капуста:

 Брюссельская капуста — овощная культура. 
 «Брюссельская капуста» — шуточная псевдоигра.